Odry ist der Name folgender Orte:
 Odry (deutsch Odrau), Stadt der Region Mährisch-Schlesien, Tschechien (ehemals Odrau im Landkreis Ratibor, Sudetenland)
 Odry (Czersk) (deutsch Odri), Ortschaft  der  Wojewodschaft Pommern, Polen (ehemals Odry im Landkreis Konitz, Pommern)

Odry  ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Jacques Odry (1779/1781–1853), französischer Schauspieler und Komiker 
 Dominique Odry (1865–1962), französischer Divisionsgeneral
 Jacques Odry († 1717), französischer Sprachmeister